Hasło Darbyville może dotyczyć:
 Darbyville, wieś w USA, Hrabstwo Pickaway, Ohio.
 Darbyville, wspólnota mieszkańców w USA, Hrabstwo Lee (Wirginia), Wirginia.